Biberen bezeichnet:

 Biberen (Fluss), Fluss im Schweizer Kanton Freiburg
 Biberen BE, Ortsteil der Gemeinde Ferenbalm, Kanton Bern, Schweiz

Siehe auch:
 Bibern